Berliner Viertel ist der Name folgender Wohnsiedlungen:

 Berliner Viertel (Monheim) in Monheim am Rhein, Nordrhein-Westfalen
 Berliner Viertel (München) in München, Bayern
 Berliner Viertel (Recklinghausen), Nordrhein-Westfalen
 Berliner Viertel (Hamburg) in Hamburg
 Berliner Viertel (Rüsselsheim) in Rüsselsheim am Main, Hessen